Okręty US Navy o nazwie USS  "Nantahala":

 Pierwszy "Nantahala" był okrętem towarowym, który został zbudowany przez United States Shipping Board i był używany przez dwa lata przez US Navy zanim został zwrócony do USSB. 
 Drugi "Nantahala" (AO-60) był okrętem zaopatrzeniowym przewożącym ropę, zbudowanym w 1943, który był używany na wielu teatrach działań.

Nantahala